Velika (Cyrillisch: Велика) kan verwijzen naar:
 Velika (Bulgarije)
 Velika (Kroatië)